ОБЖ — аббревиатура, возможно означающая:
 ОБЖ — Основы безопасности жизнедеятельности.
 ОБЖ — обеспечение (охрана) безопасности жизнедеятельности.
 «ОБЖ» — российский молодёжный комедийный сериал.